Лас Мелинас има више значења:

 Лас Мелинас (Кампече), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Лас Мелинас (Канделарија), насеље у савезној држави Кампече у Мексику